Planum (lateinisch planum „Fläche, Ebene“) steht für:
 eine technisch bearbeitete Oberfläche einer Bodenschicht mit festgelegten Eigenschaften, siehe Planum
 Orientierungs- oder Bezugsebenen in der Anatomie, siehe Körperebene
 ein Arzneimittelpräparat, siehe Temazepam 
 Oberfläche eines Grabungsschnitts in der Archäologie, siehe Planagrabung
 Bezeichnung für eine Oberflächenstruktur eines Planeten, siehe Hochebene

Siehe auch: